Linkenheld ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Linkenheld (* 1973), französische Politikerin der Parti socialiste (PS)
 René Linkenheld (1928–1995), französischer Fußballspieler